Рафаэль Надаль — победитель соревнований, защитил титул, обыграв в финале японского теннисиста Кэя Нисикори

Посев 
Первая восьмёрка сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Рафаэль Надаль (Титул)
  Марин Чилич (Четвертьфинал)
  Александр Зверев (Полуфинал)
  Григор Димитров (Полуфинал)
  Доминик Тим (Четвертьфинал)
  Давид Гоффен (Четвертьфинал)
  Люка Пуй (Второй раунд)
  Пабло Карреньо Буста (Снялся с турнира)

<li>  Новак Джокович (Третий раунд)
<li>  Диего Шварцман (Второй раунд) 
<li>  Роберто Баутиста Агут (Третий раунд)
<li>  Томаш Бердых (Первый раунд)
<li>  Фабио Фоньини (Второй раунд)
<li>  Милош Раонич (Третий раунд, снялся из-за травмы)
<li>  Альберт Рамос-Виньолас (Первый раунд)
<li>  Адриан Маннарино (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира 

Monte-Carlo Rolex Masters 2018